Евгений Александрович Смирнов () — российский хоккеист, нападающий.

Воспитанник петербургского СКА. В сезонах 2004/05 2008/09 играл в первой лиге за «СКА-2». Также выступал в высшей лиге за «Спартак» СПб (2006/07) и ХК ВМФ (2008/09). В 2007 году сыграл по разным данным один или четыре матча за СКА в Суперлиге.

Сезон 2009/10 начал в клубе белорусской Экстралиги «Шахтёр» Солигорск, затем перешёл в команду «Дизель-2» Пенза. В следующем сезоне сыграл 7 матчей за «Дизель» и завершил карьеру во втором дивизионе Финляндии в составе клуба «КеКи».

Ссылки 
 https://r-hockey.ru/people/player/583-001-0008624-8
 https://forchecking.ru/player.php?id=9978
 https://www.vhlru.ru/players/14706/

Хоккеисты России
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ХК «Дизелист»
Игроки ХК «Дизель»